Nelson Mason (* 13. Oktober 1987 in Niagara Falls, Ontario) ist ein kanadischer Automobilrennfahrer. Er trat 2014 in der GP3-Serie an.

Karriere 
Mason begann seine Motorsportkarriere im Kartsport, in dem er um das Jahr 2000 aktiv war. 2007 gab er sein Debüt im Formelsport. Er nahm in diesem und im nächsten Jahr am Formel Ford Festival teil. 2010 trat Mason in der italienischen Formel-3-Meisterschaft für das Team Ghinzani zu sechs Rennen an, bei denen er punktelos blieb. Ein 13. Platz war sein bestes Ergebnis.

Nach weiteren Jahren ohne Rennsportaktivitäten nahm Mason 2013 im Alter von 25 Jahren erstmals an einer vollständigen Motorsportsaison teil. Er erhielt ein Vollzeitcockpit beim Team West-Tec in der European F3 Open. Mason gelang es, den Saisonauftakt in Le Castellet für sich zu entscheiden. Beim Rennwochenende in Jerez gewann er beide Rennen. Mason erreichte siebenmal das Podium und kam bei elf von 16 Rennen in die Top-5. Er schloss seine erste vollständige Motorsportsaison auf dem dritten Gesamtrang ab. Damit unterlag er Ed Jones, einem seiner Teamkollegen, der den Meistertitel gewann. Mason gewann 2013 ebenfalls ein Rennen der Winterserie der European F3 Open. Außerdem nahm er für Jo Zeller Racing am Macau Grand Prix 2013 teil.

2014 wechselte Mason zu Hilmer Motorsport in die GP3-Serie. Er war der einzige Fahrer seines Rennstalls, der bei jedem Rennen zum Einsatz kam. Mason verfehlte die Punkteränge und ein zehnter Platz war sein bestes Resultat. Damit beendete er die Saison als bester punkteloser Fahrer auf dem 22. Platz im Gesamtklassement.

Statistik

Karrierestationen 
 2010: Italienische Formel 3 (Platz 29)
 2013: European F3 Open (Platz 3)
 2014: GP3-Serie (Platz 22)
 2017: World Series Formel V8 3.5 (Platz 11)

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der World Series Formel V8 3.5

Weblinks 

 Karrierestatistik von Nelson Mason (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Kanada)
Kanadier
Geboren 1987
Mann